Акустический доплеровский измеритель течения (ADCP) — это прибор для измерения профиля течения в водной толще, основанный на доплеровском эффекте. Применяется в океанологии и гидрологии.

Прибор периодически излучает звуковой сигнал определённой частоты, который отражается от планктона и мелких пузырьков воздуха. Измеряя смещение частоты отражённого сигнала относительно частоты базового сигнала и время его прихода, можно получить оценку скорости течения на определённой глубине. Обычно применяют не один, а четыре излучателя звукового сигнала, что увеличивает точность и позволяет определять направление течения.

Ссылки 

 Глава про измерение течений в учебнике «Физическая океанология» Р.Стюарта
 Принципы работы ADCP на Oceanographers.ru- содержит ошибки, "можно засечь... движение ветра... (видимо для этого в воздухе должно быть достаточно какой нить гадости типа снега)" - ветер оценивается только по измерениям поверхностного волнения, "выводит силу и направление течений", но в целом может кому то поможет.
 What is an ADCP and how does it work? На сайте одного из производителей ADCP
 Страница, посвящённая ADCP на сайте Вудхольского океанографического института

См. также 
 Доплеровский измеритель

Океанология
Гидрология